Zoran Petrović (1952) szerb nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Zoran Petrović (1954) szerb költő, író, forgatókönyvíró
 Zoran Petrović (1960) jugoszláv színekben olimpiai bajnok szerb vízilabdázó